Dahira (gènere), gènere de papallones de la família dels esfíngids
 Daira o Dahira, divisió administrativa
 Dahida o Dahira, principat de l'Índia